Ла Писта има више значења:

 Ла Писта (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Писта (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Писта (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Писта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Писта (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Писта (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Писта, Ултра Лихерос де Чапала (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Писта (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Писта (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Писта (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Писта (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Писта (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Писта (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Писта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Писта (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Писта (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Писта (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Писта (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Писта (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Писта (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику